Velvet puede referirse a:

 Velvet, serie de televisión española producida por Bambú Producciones para Antena 3.
 Velvet, canción de Savoy, banda de Paul Waaktaar-Savoy, de su primer álbum, Mary Is Coming.
 Velvet, grupo musical de pop rock originario de Rusia.
 Velvet Colección, spin-off de Velvet producido por Bambú Producciones para Movistar+.